Barmeister bezeichnet

einen Fortbildungstitel, siehe Barkeeper
einen historischen Aufsichtsbeamten in der Lüneburger Saline